Rushmore (Minnesota)
Monte Rushmore
Rushmore (filme), filme de 1998, dirigido por Wes Anderson.

Desambiguação